La saison 1992-1993 est la treizième saison de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ontario. Les Petes de Peterborough remporte la Coupe J.-Ross-Robertson en battant en finale les Greyhounds de Sault Ste. Marie.

Saison régulière 
Avant le début de la saison régulière, les Royals de Cornwall sont relocalisés et deviennent les Royals de Newmarket. Les Compuware Ambassadors de Détroit sont pour leur part renommés en Red Wings Junior de Détroit.

Classement

Meilleurs pointeurs 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Séries Éliminatoires 

Une série fut effectuée entre meneur de chaque conférence, soit les Greyhounds de Sault Ste. Marie et les Petes de Peterborough pour déterminer l'équipe qui sera hôte du tournoi de la Coupe Memorial de 1993. Les Greyhounds remportèrent cette séries 4 parties à 0.

Trophées OHL

Liens externes 
Site officiel de la LHO
Hockeydb.com

Hockey sur glace en 1992
Hockey sur glace en 1993
Saison de la LHO